The Champion – film del 1913 diretto da Henry Lehrman
 Charlot boxeur (The Champion) – film del 1915 diretto da Charlie Chaplin
 The Champion – singolo di Carrie Underwood del 2018